AUI (мова)
 Attachment Unit Interface